Lowndes megye (Alabama)
 Lowndes megye (Georgia) 
 Lowndes megye (Mississippi)